Alexander Enbert, né le  à Léningrad, est un patineur artistique russe.

Biographie

Carrière sportive 
Il est médaillé de bronze en couples avec Natalia Zabiiako aux Championnats d'Europe de patinage artistique 2018 à Moscou.

Palmarès 
Avec cinq partenaires :
 Viktoria Kazantseva (2 saisons : 2005-2007)
 Ksenia Ozerova (3 saisons : 2007-2010)
 Katarina Gerboldt (4 saisons : 2010-2014)
 Vasilisa Davankova (1 saison : 2014-2015)
 Natalia Zabiiako (5 saisons : 2015-2020)

Notes et références

Liens externes 
 

Patineur artistique russe
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Médaillé aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Médaillé d'argent olympique de la délégation des athlètes olympiques de Russie
Récipiendaire de la médaille de l'ordre du Mérite pour la Patrie, 1re classe
Naissance en avril 1989
Naissance à Léningrad